La princesa Ashi Kesang Choden Wangchuck (nacida el 23 de enero de 1982), es miembro de la familia real de Bután. Es hija del IV Druk Gyalpo Jigme Singye Wangchuck y de la Reina Madre Ashi Tshering Pem Wangchuck, una de las cuatro esposas del monarca, todas hermanas entre sí, y que tuvieron el título de "reina consorte". Es media hermana del actual Druk Gyalpo (Rey Dragón) Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, quien se convirtió en rey tras la abdicación de su padre Jigme Singye Wangchuck el 9 de diciembre de 2006.

Biografía 
Llamada así en honor a su abuela paterna, fue educada en la Escuela Secundaria Secundaria Luntenzampa y en la Escuela Secundaria Superior Yangchenphug, Choate Rosemary Hall, Wallingford, Connecticut.

Es licenciada en psicología por la Universidad de Stanford en California.

Matrimonio y descendencia 
Se casó con Dasho Palden Yoser Thinley en el Palacio de Dechencholing el 11 de noviembre de 2008, en un día que coincide con el día 13 del noveno mes de Bután. Es hijo de Dasho Jigme Yoser Thinley, ex Primer Ministro de Bután, y su esposa, Aum Rinsy Dem (f. el 28/11/2018). A la ceremonia, organizada por el Je Khempo, asistieron el exrey, el cuarto Druk Gyalpo, Jigme Singye Wangchuck, la real abuela, las reinas madres y otros miembros de la familia real, los ministros del gabinete y los altos funcionarios militares.

Tienen dos hijos y una hija:

 Dasho Jamgyel Singye Wangchuck.
 Dasho Ugyen Junay Wangchuck.
 Ashi Tshering Tshoyang Wangchuck (nacida en enero de 2019).

Títulos, estilos y honores

Títulos y estilos 

 23 de enero de 1982 - presente: Su Alteza Real la Princesa Ashi Kesang Choden Wangchuck.

Honores

Honores nacionales 

  Medalla conmemorativa del Jubileo de plata del Rey Jigme Singye (02/06/1999).
  Medalla de investidura del Rey Jigme Khesar (06/11/2008).
  Medalla conmemorativa del centenario de la monarquía (06/11/2008).
  Medalla conmemorativa del 60º aniversario del Rey Jigme Singye (11/11/2015).

Ancestros

Véase también 

 Dinastía Wangchuck

Referencias 

Nacidos en Timbu
Alumnado de la Universidad Stanford
Budistas de Bután
Butanesas del siglo XX
Butanesas del siglo XXI